The King (englisch für „Der König“) steht für:
 Charles III. (* 1948), seit 2022 König des Vereinigten Königreichs
 Elvis Presley, The King of Rock ’n’ Roll (1935–1977), US-amerikanischer Sänger, Musiker und Schauspieler
 Michael Jackson, The King of Pop (1958–2009), US-amerikanischer Sänger, Musiker und Tänzer
 The King (Sänger) (* 1968), britischer Sänger
 The King (Benny-Carter-Album), Album von Benny Carter (1976) 
 The King (Teenage-Fanclub-Album), Album der britischen Band Teenage Fanclub 
 The King (1995), indischer Spielfilm von Shaji Kailas 
 The King, Originaltitel von The King oder Das 11. Gebot, US-amerikanischer-britischer Spielfilm von James Marsh
 The King (2007), australischer Fernsehfilm von Matthew Saville 
 The King (2017), südkoreanischer Spielfilm von Han Jae-rim 
 The King, Originaltitel von The King – Mit Elvis durch Amerika, US-amerikanischer Dokumentarfilm von Eugene Jarecki 
 The King (2019), US-amerikanisch-australischer Historienfilm von David Michôd

Siehe auch:
 Elvis – The King, US-amerikanischer Fernsehfilm von John Carpenter (1979)
 Tatort: Der King, deutscher Fernsehfilm von Dietrich Haugk (1979)
 King, The Kinks